Dariganga – masyw wulkaniczny w Mongolii i Chinach
 Dar'gang – somon w Mongolii, w ajmaku suchebatorskim
 Dar'gang – park narodowy w południowo-wschodniej Mongolii
 Darigangowie – lud mongolski zamieszkujący południowo-wschodnią Mongolię